Кукла (фильм, 1919) — немой фильм Эрнста Любича.
 Кукла (фильм, 1968) — художественный фильм Войцеха Хаса, экранизация одноимённого романа Болеслава Пруса.
 Кукла (телесериал) 1977 года — польский телесериал Рышард Бера. Экранизация одноимённого романа Болеслава Пруса.
 Кукла (фильм, 2002, Россия) — фильм Бориса Небиеридзе и Владимира Попкова.
 Кукла (фильм, 2002, США) () — американский фильм 2002 года с Миллой Йовович в главной роли.
 Куклы (фильм, 2002) — фильм Такэси Китано, снятый в 2002 году.
 Кукла (фильм, 2004) — комедийный фильм ужасов 2004 года режиссёра Адама Шермана.
 Кукла (фильм, 2006) — фильм Киры Муратовой.
 Кукла (фильм, 2016) — американский фильм ужасов режиссёр Уильям Брент Белл и сценарист Стейси Менир.
 См. также 
 Куколка (фильм)